Bluhm ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Bluhm (1862–1943), deutsche Ärztin und Forscherin

 Arthur Bluhm (1899–1962), der letzte Oberrabbiner von Krefeld und Rabbiner in Amarillo
 Carola Bluhm (* 1962), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Daniela Bluhm, deutsche Kanutin
 Detlef Bluhm (* 1954), deutscher Schriftsteller, Buchhändler und Verleger
 Ferdinand Bluhm (1819–1874), deutscher Lehrer und Autor
 Gudrun Heute-Bluhm (* 1957), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU), Bürgermeisterin der Stadt Lörrach
 Hans Bluhm (Ingenieur) (1891–1958), deutscher Ingenieur und VDI-Vorsitzender
 Hans Bluhm (1922–2009), deutscher Journalist
 Harald Bluhm (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler
 Heidrun Bluhm-Förster (* 1958), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 Ines Bluhm, deutsche Filmeditorin
 Joshua Bluhm (* 1994), deutscher Bobsportler und Leichtathlet
 Katharina Bluhm (* 1961), deutsche Soziologin
 Katja Bluhm (* 1974), deutsche Kinderbuchautorin
 Kay Bluhm (* 1968), deutscher Kanute
 Lothar Bluhm (* 1958), deutscher Germanist und Kulturhistoriker
 Marc Bluhm (* 1987), deutscher Schauspieler
 Marcus Bluhm (* 1966), deutscher Schauspieler
 Norman Bluhm (1921–1999), US-amerikanischer Maler
 Oscar Bluhm (1867–1912), deutscher Maler
 Reinhold Bluhm (1617–1690), Rechtsgelehrter und Staatsmann
 Sonja Maria Bluhm (* 1998), deutsche Schachspielerin
 Ursula Schultze-Bluhm (1921–1999), deutsche Malerin
 Walter Bluhm (1907–1976), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Blum
 Bloom